The Elms steht für:

 The Elms (Toronto), Stadtteil von Toronto, Kanada
 The Elms (Angus), Villa in Arbroath, Schottland
 The Elms (Bedhampton), Gebäude in Bedhanpton, Vereinigtes Königreich

im NRHP gelistete Objekte:

 The Elms (Arkansas), NRHP-Nr. 78000596
 The Elms (Georgia), NRHP-Nr. 04000930
 The Elms (Kentucky), NRHP-Nr. 88003370
 The Elms (Maine), NRHP-Nr. 09000549
 The Elms (Mississippi), NRHP-Nr. 76001083
 The Elms (Rhode Island), NRHP-Nr. 71000021
 The Elms (Virginia), NRHP-Nr. 82004556

Siehe auch:
 Elms